Banjarharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjarharjo, Brebes, by, 
 Kecamatan Banjarharjo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Banjarharjo, Karanganyar, by, 
 Banjarharjo, Magelang, by, 
 Banjarharjo, Yogyakarta, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar